Música
"Yesterday" (canção de The Beatles)
"Yesterday" (canção de Ashley Roberts)
 "Yesterday" (canção de Black Eyed Peas)
Yesterday (álbum de Yes)
Yesterdays (álbum de Pennywise)
"Yesterdays", canção de Guns N' Roses presente no álbum Use Your Illusion II

Cinema e televisão
 Yesterday (filme de 1981), com Vincent Van Patten e Cloris Leachman
 Yesterday (filme de 1985), produção polonesa
 Yeseuteodeyi (2002), filme sul-coreano distribuído internacionalmente como Yesterday
 Yesterday (filme de 2004), produção sul-africana indicada ao Oscar
 Yesterday (filme de 2019), produção britânica
 Yesterday (canal de televisão), canal de televisão britânico voltado para a história com transmissão aberta no Reino Unido e na Irlanda. 

Desambiguação